Települések
 Dese Velence városrésze
 Dese város Etiópiában, Amhara szövetségi állam területén
Folyók
 Dese Közép-Veneto egyik folyója
hasonló
 Dese Calcio a Cinque olasz futsalcsapat, Mestre
 Piombino Dese Padova megyei település